АФК — аббревиатура, которая может означать:

 Азиатская конфедерация футбола
 Азиатский финансовый кризис
 Академия физической культуры
 Активные формы кислорода
 Американская футбольная конференция
 Аналитическая финансовая компания
 Ассоциация финансистов Казахстана
 Арматура фонтанная — нефтяное оборудование нефтяных скважин.
 AFK — () отошёл (имеется в виду, что пользователь в данный момент не у компьютера) (Сетевой жаргон)
 Акционерная финансовая корпорация Система (компания)
 АФК — нидерландский футбольный клуб из Амстердама.
 АФК Леопардс — футбольный клуб Кении.
 Адаптивная физическая культура

См. также 
 AFC